Rauden ist der deutsche Name folgender Orte:
 Rauden (Boxberg), Ortsteil der Gemeinde Boxberg/O.L.
 Rauden (Gemeinde Empersdorf), Ortsteil der Gemeinde Empersdorf, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Rauden ist der deutsche Name von Orten in Polen:

 Rauden, Kreis Belgard, Pommern, seit 1945: Rudno (Tychowo), Dorf in  der Woiwodschaft Westpommern
 Rauden, Kreis Freystadt, Schlesien, seit 1945: Rudno (Nowa Sól), Dorf in der Woiwodschaft Lebus
 Rauden, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Rudno (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rauden, Kreis Oststernberg, Brandenburg, seit 1945: Rudna (Krzeszyce), Dorf im Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus
 Kloster Rauden, Zisterzienserabtei im Kreis Ratibor, Oberschlesien, jetzt in der Woiwodschaft Schlesien
 Groß Rauden, Kreis Ratibor, Oberschlesien, seit 1945: Rudy (Kuźnia Raciborska) in der Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Rauten
 Raudten